Shadowman est le titre original du film britannico-néerlandais Le Réfugié de l'ombre, réalisé par Piotr Andrejew en 1988.
 Shadow Man est un roman de  publié en 1996.
 Shadow Man est un jeu vidéo édité par Acclaim Entertainment en 1999.
 Shadow Man est un film américano-britannico-roumain réalisé par Michael Keusch en 2006.

 Shadow Man (Album) est un album du chanteur Johnny Clegg produit en 1988.